Хабаккук:

 Хабаккук () — библейский пророк, в русской и славянской Библии Аввакум (в Септ. Ἀμβακούμ); автор названной его именем восьмой книги сборника «двенадцати пророков».
 Хабаккук, Джон (John Habakkuk; 1915—2002) — британский сэр и экономист, автор  (1962).

См. также 
 Хаббакук (авианосец)